Астряб — фамилия.

Известные носители 
 Астряб, Александр Матвеевич (1879—1962) — украинский советский математик, профессор, заслуженный деятель наук УССР.
 Астряб, Матвей Григорьевич (1843—1935) — украинский педагог, историк, краевед.